Berendt ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Behrendt.

Namensträger 
 Bettina Berendt, deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Carl Hermann Berendt (1817–1878), deutscher Mayaforscher
 Ernst Berendt (1878–1942), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Ernst Gottlieb Georg Berendt (1842–1919), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer
 Frank Berendt (* 1964), deutscher Maler und Videokünstler 
 Georg Carl Berendt (1790–1850), deutscher Arzt, Paläontologe und Bernsteinforscher
 Gerd Berendt (* 1915), deutscher Schriftsteller, Redakteur, Verleger und Herausgeber von Magazinen
 Gottlieb Berendt (1836–1920), deutscher Geologe
 Heinz Berendt (1911–1996), deutsch-israelischer Zahnarzt und Parapsychologe
 Joachim-Ernst Berendt (1922–2000), deutscher Musik-Journalist und Festivalgründer
 John Berendt (* 1939), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist 
 Karl Emil Berendt (1829–1873), preußischer Marineoffizier
 Moritz Berendt (1805–1888), deutscher Historienmaler
 Nathanael Berendt (1756–1838), deutscher Mediziner und Naturforscher
 Nicolai Berendt (1826–1889), dänischer Pianist und Komponist

 Ulf Berendt (1930–1998), schwedischer Eiskunstläufer
 Ulrike Berendt (* 1960), deutsche Sozialwissenschaftlerin 
 Walter Berendt (1878–1978), deutscher Ingenieur und Konteradmiral der Kriegsmarine
 Werner Berendt (1869–nach 1943), deutscher Architekt und Schriftsteller

Siehe auch 
 Behrend
 Berend
 Berent

Familienname
Deutscher Personenname